Omónia, Athén egyik városnegyede
Omónia, albániai görögök politikai pártja
ASZ Omónia Lefkoszíasz, ciprusi atlétikai klub